Doce (band), een Portugese meidengroep uit de jaren 1980
 Rio Doce, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Doce (rivier in Minas Gerais en Espírito Santo), een rivier in de Braziliaanse deelstaten Minas Gerais en Espírito Santo
 Doce (rivier in Goiás), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Doce (rivier in São Paulo), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo